Världsmästerskapet i ishockey 1934 var det åttonde världsmästerskapet i ishockey arrangerat av IIHF, och matcherna de europeiska lagen emellan gällde samtidigt som det 19:e Europamästerskapet. Turneringen spelades mellan 3 och 11 februari 1934 i Milano i Italien.

I förhållande till föregående års världsmästerskap var det från början inte planerat med några förändringar i spelordningen. Av de tolv deltagande lagen gick Kanada och USA direkt till mellanomgången, som skulle bestå av åtta lag. De resterande tio lagen spelade därför först en inledande omgång i tre grupper, varav de två bästa ur varje grupp skulle gå till mellanomgången.

Men Grupp C slutade så att alla tre lagen fick lika många poäng och samma målskillnad, så turneringskommittén beslutade att alla tre lagen skulle gå vidare till mellanomgången. Med nio lag i denna omgång så beslutades det vidare att avgöra spelet i tre grupper med tre lag i varje grupp i stället för två grupper med fyra lag. De tre gruppvinnarna gick direkt till semifinal, under det att de tre grupptvåorna spelade utslagsomgång om den resterande semifinalplatsen. De tre grupptreorna spelade om placeringarna sju till tolv tillsammans med de lag som blev utslagna i den inledande omgången.

Kanada vann till slut tillbaka världsmästartiteln från USA. Kanada vann därmed sin sjunde världsmästerskapstitel. Bronsmedaljerna gick till Tyskland och som bästa europeiska nation vann de även Europamästerskapstiteln.

Inledande omgång 
De två bästa lagen från varje grupp gick vidare till mellanomgången.

Grupp A

Grupp B

Grupp C 

Eftersom de tre lagen i Grupp C inte gick att skilja åt då de fick samma antal poäng och samma målskillnad, beslutade tävlingskomittén att alla tre lagen skulle gå till mallanomgången.

Mellanomgång 
I mellanomgången placerades vinnarna och tvåorna från de inledande tre grupperna, trean från grupp C samt Kanada och USA som var direktkvalificerade till mellanomgången. Lagen spelade i tre grupper med tre lag i varje, varifrån de tre gruppvinnarna gick vidare till semifinal. Tvåorna gjorde upp om den resterande semifinalplatsen. Treorna gick vidare till match om placeringarna sju till tolv.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Kvalifikation till semifinal

Placeringsmatcher sju till tolv 
Spel till placeringsmatcherna
Då samtliga tre lag i Grupp C avancerade till mellanomgången efter att alla lag slutat på samma antal poäng med samma målskillnad. Storbritannien och Belgien slutade sist i sin respektive grupp och spelade en match om vem som skulle få spela placerings-gruppspelet. 

Placeringsmatcherna

Finalomgång

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställing 

1934 i Italien
Internationella ishockeytävlingar i Italien
Ishockeysäsongen 1933/1934
1934
Sportevenemang i Milano
Milano under 1900-talet